Miejscowości w Polsce:
 Kotórz Mały
 Kotórz Wielki